Tokyosoma är ett släkte av mångfotingar. Tokyosoma ingår i familjen Diplomaragnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinterdubbelfotingar
Tokyosoma